Сентро Усумасинта има више значења:

 Сентро Усумасинта (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сентро Усумасинта (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику